Greifenhagen kan syfta på:

 Greifenhagen, Arnstein – en ort och tidigare kommun i Arnstein i Tyskland
 Greifenhagen – tyskt och svenskt namn på en stad i Västpommerns vojvodskap i Polen, se Gryfino